est une expression anglaise signifiant « les filles ». Elle peut faire référence à :

 , titre anglais de Les Filles, comédie soviétique de  sorti en 1961 ;
 , titre anglais des Filles (), drame suédois de  sorti en 1968 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , groupe américain formé en 2011.

Voir aussi